Vilela (Amares) - freguesia no concelho de Amares
 Vilela (Arcos de Valdevez) - freguesia no concelho de Arcos de Valdevez
 Vilela (Paredes) - freguesia no concelho de Paredes
 Vilela (Póvoa de Lanhoso) - freguesia no concelho de Póvoa de Lanhoso
 Vilela (Santiago) - aldeia na freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz

Desambiguação